Agrón o Agron pueden referirse a:

Lugares 

 Agrón (Ames), parroquia española del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Agron (Francia), aldea francesa de la comuna de Villers-Agron-Aiguizy, en el departamento de Aisne.
 Agrón (Granada), municipio español de la provincia de Granada, Andalucía.
 Agrón (Mellid), parroquia española del municipio de Mellid, en la provincia de La Coruña, Galicia.

Mitología 

 Agrón (Eumelo), en la mitología griega era un hijo de Eumelo de la isla de Kos.
 Agrón (Iliria), rey de los reinos de Ardiaean e Iliria entre 250 y 231 a. C. Hijo de Pleuratos II y esposo de la reina Teuta de Iliria, logró extender el dominio ilirio sobre muchos pueblos y ciudades de la región adriática. Fue decisivo para la victoria sobre la Liga Aetolia.
 Agrón (Lidia), mítico rey de Lidia, gobernando hacia 1221 a. C. según Heródoto. Fue el primer rey de la dinastía Heráclida.

Otros 

 Agrón (planta), planta.
 Torre de Agrón, torre vigía española de la época árabe situada en el municipio de Agrón, provincia de Granada. Era una de las muchas torres que vigilaban el paso entre Granada y Alhama de Granada.
 Villers-Agron-Aiguizy, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Río Agron, río.